Beye bzw. Bèye ist der Familienname folgender Personen:

 Alioune Badara Bèye (* 1945), senegalesischer Schriftsteller und Verleger
 Bruno Beye (1895–1976), deutscher Maler und Grafiker
 Habib Beye (* 1977), senegalesischer Fußballspieler
 Peter Beye (* 1932), deutscher Museumsdirektor
 Wilhelm Beye (1903–1975), deutscher evangelischer Landesbischof und Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Baye
 Beyes